Матаморос има више значења:

 Матаморос
 Матаморос (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Матаморос (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Општина Матаморос (Коавила), општина у савезној држави Коавила у Мексику
 Матаморос (Матаморос, Коавила), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Матаморос (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Матаморос, Куилко (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Општина Матаморос (Чивава), општина у савезној држави Чивава у Мексику
 Матаморос (Росарио), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Матаморос (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Матаморос (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Матаморос, насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Општина Матаморос (Тамаулипас), општина у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Матаморос (Нативитас), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Матаморос, Ел Уастеко (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Матаморос (Хучике де Ферер), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Матаморос, Мата Муертос (Соледад де Добладо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Матаморос (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Матаморос (Конкал), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Матаморос (Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику